Jevgenyij Petrov (1888–?) orosz atléta, olimpikon
 Jevgenyij Petrovics Katajev (1903–1942) Jevgenyij Petrov néven ismert szovjet-orosz író
 Jevgenyij Alekszandrovics Petrov (1938) olimpiai bajnok szovjet sportlövő
 Jevgenyij Vlagyimirovics Petrov (1978) orosz kerékpárversenyző, olimpikon